Kidal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kidal, administrativ by, Jawa Timur,

Mali 

 Kidal, ort, 
 Kidal (region)
 Kidal (krets)

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar